Хео́пс (Хуфу или Хнум-Хуфу) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2589—2566 годах до н. э.; из IV династии.

Хеопс (Хуфу) знаменит строительством Великой пирамиды в Гизе, одного из семи чудес света античности, и единственного чуда, сохранившегося до наших дней. О жизни Хуфу, его правлении и любой государственной и религиозной деятельности известно очень мало.

Биография

Происхождение и время правления 

Согласно папирусу Весткар, Хуфу был сыном Снофру, и ничто не указывает на то, что это неправда. Матерью Хуфу считается царица Хетепхерес, чья шахтная гробница была обнаружена возле Великой пирамиды. В этой гробнице несколько раз встречается имя Снофру, а царица носила титул, — «Мать царя, которая наставляла его, та, чьи наставления всегда исполнялись». Проще всего представить Хетепхерес женой фараона Снофру и матерью фараона Хуфу. Царь Хуфу упоминается в Абидосском (где он назван Хуфу) и Саккарском (где он назван Хуфуф) списках фараонов. В обоих списках его имя находится между Снофру и Джедефра.

Туринский царский папирус, имя Хуфу в котором не сохранилось, причисляет фараону, стоящему в нём за Снофру, 23 года правления. Геродот и Диодор говорят, что Хеопс правил 50 лет, а Манефон причисляет ему даже 63 года. Наиболее высшая современная его правлению дата — «17-й раз подсчёта». Имя Хуфу и эта дата обнаружена археологами на некоторых блоках, расположенных над погребальной камерой царя в его пирамиде. Под этими «подсчётами» подразумевается общенациональная перепись скота с целью взимания налогов. Дополнительная проблематика возникает из-за того, что эти «подсчёты» обычно проводились каждые два года, но также иногда могли происходить и ежегодно. Если при Хуфу был регулярный двухгодичный «подсчёт», то эта дата соответствовала бы 34-му году его правления. Томас Шнайдер предположил, что 23 года правления указанные в Туринском папирусе соответствовали двухлетним подсчётам, и Хуфу, таким образом, правил в общей сложности 46 лет.

От правления Хуфу сохранились и другие датированные надписи. На «Воды горы Джедефра», расположенной около 50 км к западу от Дахла, сохранились петроглифы, оставленные экспедициями, направленными сюда для добычи материалов, служащих для получения пигментов. Надписи датированы «годом после 12 подсчёта» (видимо, соответствовало 25-му году правления Хуфу) и «годом после 13 подсчёта» (видимо, 27-й год правления). В 2011 году у Вади аль-Гарф на Красном море были исследованы остатки портового комплекса, который, согласно найденным керамике и надписям, существовал в начале IV династии. Один найденный здесь сильно повреждённый папирус указывает на «год после 13 подсчёта» во времена Хуфу. Вероятно, этот год стоит в связи с экспедицией, посланной Хуфу на Синайский полуостров.

В юности Хуфу рос в поместье близ Бени-Хасана в Среднем Египте в месте, которое позднее в память об этом событии было названо Менат-Хуфу, «Кормилица Хуфу». Покровителем этой области был бараноголовый бог Хнум. Это подтверждает тот факт, что некий заупокойный жрец Хуфу также был жрецом «Хнума в Менат-Хуфу», и это же объясняет, почему имя Хнума стало частью царского имени.

После смерти 
Геродот в своих письменах утверждал, что пирамида Хеопса была построена в честь фараона, но похоронен он не в ней. Заупокойных и погребальных изображений или надписей на стенах его погребальной камеры тоже не обнаружено; в те времена делать такие надписи в помещении, где человек не похоронен, считалось большим кощунством. Мумия Хеопса также не была найдена до сих пор.

Имена фараона 
Имя этого царя иногда выписывалось таким образом, что должно было бы читаться как Хуфу, а иногда как Хуф. Греки передавали это имя как Суфис (), Саофис или Хеопс (). Если отбросить греческое окончание, то получится Суф, Саоф или Хеоп. Ни в одном из этих имён нет конечной гласной, так что, вероятно, правильным является чтение Хауф. Однако современные египтологи обычно используют транслитерацию Хуфу. Это тронное имя царя. Вероятно, оно означало «Он защищает [меня]», и его объясняет альтернативная и более развёрнутая форма имени, обнаруженная на Синае и в Великой пирамиде, — Хнум-Хуфу, «Хнум защищает [меня]». Хнум был бараноголовым богом — создателем мира и к тому же покровителем родного города царя Менат-Хуфу. Хоровым именем этого фараона было Меджеду, «Активный», а именем по Небти — Меджедер.

Ныне более известен как Хеопс (по Геродоту). Также упоминался как Хеммес (по Диодору), Суфис I (по Манефону), Саофис (по Эратосфену).

Памятники Хуфу 

На скале в Вади-Магхара на Синае вырезаны две надписи с именами и титулами фараона Хуфу, а сам он изображён наносящим удар вождю кочевников. Видимо, Хуфу отправил военную экспедицию на Синайский полуостров с целью нейтрализации местных кочевых племён бедуинов, грабивших торговцев, и разработки залежей бирюзы. Каменные блоки построенных им храмов были найдены в Тиде рядом с Десуком в северо-западной Дельте, а также в Заказике, древнем Пер-басте (Бубастисе). Есть сведения, что он возвёл храм в Дендере. В каменоломне недалеко от Тель-эль-Амарны, где добывали алебастр, было найдено его имя. Из Коптоса происходит церемониальный сосуд с именем Хуфу, а в Нехене (Иераконполе) обнаружена чаша с надписью. Его имя написано и на скале острова Сехель в районе первого порога Нила, где проходила южная граница Египта, а на острове Абу (Элефантине) рядом с Асуаном есть надпись, упоминающая имя чиновника периода его правления. Видимо, фараон также проявлял интерес к южным границам страны, где добывался асуанский розовый гранит.

В развалинах Абидоса обнаружена маленькая статуэтка из слоновой кости, изображающая этого фараона, — единственный его портрет, дошедший до нас. Несколько алебастровых сосудов с его именем хранятся ныне в Ливерпуле и в Университетском колледже в Лондоне. Известны довольно много скарабеев периода его царствования. Также найдена гирька, на которой написано имя царя и указан вес — «10 дебен», что составляло египетский «золотой стандарт». Хуфу является главным действующим лицом сказок папируса Весткар. В этом произведении повествуется о том, как старик чародей развлекал фараона Хуфу, показывая ему удивительные чудеса. В том же папирусе записана интересная сказка, где говорится, что царь получил предупреждение о грядущем рождении фараона Усеркафа и его братьев (представителей V династии), которые должны были отобрать трон у его семьи.

Рядом со Сфинксом была найдена поздняя надпись, сообщающая, что Хуфу возвёл пирамиду для своей дочери Хенутсен рядом со своей гигантской гробницей. У нас нет причин оспаривать это утверждение, хотя другие сведения в этой надписи явно не соответствуют действительности. Известны и другие дочери Хуфу: Неферхетепес, Хетепхерес и Мересанх. Последняя из них стала супругой царя Хафра. Также мы знаем имена нескольких царевичей, хотя неясно, приходились ли они сыновьями Хуфу. Следует также упомянуть о царице Мертититес и ещё одной супруге фараона, которую звали Сетит.

Отношение к богам 
Позднее Хуфу считался правителем, проявившим тиранические замашки по отношению к религиозным делам. Манефон пишет о нём так: «Он был заносчив по отношению к богам, но написал священную книгу, которую египтяне считают очень важной». Геродот сообщает, что Хеопс был еретиком, который, «приказав закрыть храмы богов, провозгласил по всей своей стране, что совершать жертвоприношения незаконно и что египтяне должны работать на него вместо служения богам и почитания их». Само имя Хеопса после его смерти якобы не произносилось народом, а изнурение ресурсов Египта для постройки пирамиды фараона привело к ослаблению государства и падению IV династии. Возможно, такое изображение фараона соответствует реальности, однако можно считать его домыслом основателей V династии, которая пришла к власти с помощью гелиопольского жречества Ра после падения предыдущей династии. Как бы там ни было, о Хеопсе всё же сохранились благие воспоминания, поскольку многие поколения египтян продолжали почитать его. Нам известно почти два десятка имён заупокойных жрецов, связанных с его культом, которые жили во времена IV и двух следующих династий. Почитание его духа было восстановлено в период XXVI династии, то есть спустя две тысячи лет. Остатки памятников времени Хеопса представляют его личностью, деятельность которой резко контрастирует с рассказами периода владычества персов и греков. Возможно, тот факт, что он построил Великую пирамиду, позднее заставил египтян считать его деспотом. Они вполне могли подтвердить мнение Плиния, что этот громадный памятник был всего лишь «огромным напоминанием о тщеславии».

Дети 
 сыновья: Джедефра, Джедефхор, Каваб, Хафра (Хефрен), Банефра, Хуфухаеф;
 дочери: Хетепхерес II, Мересанх II, Хамерернебти I

Великая пирамида 

Хуфу знаменит, в первую очередь, своей Великой пирамидой, самой большой пирамидой Древнего Египта. Для сооружения усыпальницы Хуфу выбрал плато в Гизе к юго-западу от современного Каира. Камень для её строительства добывали в каменоломнях Мокаттама на восточном берегу реки и каждую осень во время ежегодного паводка перевозили на лодках и плотах через Нил и залитые водой поля у подножия плато. Эта пирамида, получившая название Ахет-Хуфу, «Горизонт Хуфу», от подножия до вершины достигает 137,3 метра, а до того, как утратила верхушку, высота её была 146,7 метра. Стороны её основания равны 230,4 метра, а до потери облицовки — 232,4 метра. Площадь её составляет 5,4 гектара. При наклоне стен 51°52′ первоначальный её объём был равен 2 520 000 кубических метров; сейчас он примерно на 170 000 кубических метров меньше, ибо в течение веков пирамиду использовали как каменоломню. На сооружение её пошло около 2 250 000 каменных блоков, объёмом каждый более кубического метра; этого материала было бы достаточно, чтобы построить город со стотысячным населением. Вес её — 6,5-7 миллионов тонн.

Пирамида таит в себе три камеры, соответствующие трём стадиям её строительства, поскольку царь желал в любой момент располагать готовой гробницей. Первая камера вытесана в скале на глубине примерно 30 метров ниже основания и не совсем точно посредине его; площадь её — 8 × 14 метров, высота — 3,5 метра. Она осталась незаконченной, так же как и вторая, которая находится в ядре пирамиды, точно под вершиной, на высоте примерно 20 метров над основанием; площадь её — 5,7 × 5,2 метра, сводчатый потолок достигает высоты 6,7 метра; когда-то её называли «усыпальницей царицы». Третья камера-усыпальница царя; в отличие от двух других она закончена; в ней и был найден саркофаг. Сооружена она на высоте 42,3 метра над основанием и немного южнее оси пирамиды; её протяженность с востока на запад — 10,4 метра, с севера на юг — 5,2 метра; высота — 5,8 метра. Облицована она безукоризненно отшлифованными и тщательно пригнанными друг к другу гранитными плитами; потолок образуют девять монолитов, весящих около 400 тонн, над потолком находятся пять разгрузочных камер, общая высота которых — 17 метров, самая верхняя заканчивается двускатной крышей из огромных блоков, которые принимают на себя тяжесть примерно миллиона тонн каменной массы, чтобы она не давила прямо на погребальную камеру.

Во всех трёх камерах есть «прихожие», и все они соединены между собой коридорами или шахтами. Некоторые шахты в нижних камерах заканчиваются тупиком и вытесаны в каменной кладке уже позднее. Из царской усыпальницы к поверхности пирамиды ведут две такие шахты, выходящие наружу примерно посредине северной и южной стен. Их первоначальное назначение нам достоверно неизвестно, но, безусловно, одно из их назначений — обеспечивать вентиляцию.

Первоначальный вход в пирамиду расположен на северной стороне на высоте 25 метров над основанием, и его можно видеть через дыру, оставленную таранами аль-Мамуна. Сейчас в пирамиду ведёт другой вход, расположенный примерно на 15 метров ниже прежнего, почти в самом центре северной стороны. Это узкий и низкий горизонтальный коридор протяженностью не более 40 метров. Прорубили его древние грабители, и относится он, возможно, ещё к временам смут, наступившим после падения Древнего царства. В конце коридора поставлена деревянная лестница, по которой посетители поднимаются в низкую гранитную «прихожую».

Большая галерея — уникальное сооружение даже в сравнении с такой постройкой, как Великая пирамида. Длина галереи — 47 метров, высота — 8,5 метра, угол подъема — 26°. Известняковые плиты облицовки уложены друг над другом в восемь слоёв, причём каждый последующий слой на 5-6 сантиметров заходит за предыдущий. По сторонам её обрамляют две сплошные полосы полуметровых каменных выступов с пазами как для зубчатой железной дороги; для прохода между ними остается лишь немногим более метра. Саркофаг шире входа в погребальную камеру. Он вытесан из одного куска коричнево-серого гранита, без даты и надписи, довольно сильно поврежден. Стоит он в западном углу усыпальницы, прямо на полу. Его поместили сюда ещё во время строительства, и, видимо, с тех пор никто не сдвигал с места. Саркофаг этот выглядит так, будто его отлили из металла. От человека, который должен был найти в нём вечный покой, не осталось и пылинки.

Великую пирамиду окружали ничуть не менее трудоемкие и дорогие постройки. Геродот, видевший дорогу, ведущую от верхнего (заупокойного) храма к нижнему, которая была выложена полированными плитами и имела ширину 18 метров, назвал её сооружение работой «едва ли не столь же огромной, как постройка самой пирамиды». Поукок, французы из Египетской комиссии и Лепсиус ещё застали её остатки с фрагментами декоративных рельефов; сейчас от неё сохранились какие-нибудь 80 метров. Дорога эта исчезла в конце XIX века во время строительства деревни Назлат-эс-Симман, ныне, как и Гиза, ставшей частью Большого Каира. Где-то на её месте стоял нижний храм. Этот очень красивый храм возвышался над землёй на 30 метров: вероятно, ещё в древности он пал жертвой людей, искавших строительный материал.

Из построек, окружавших Великую пирамиду, сохранились лишь развалины верхнего (заупокойного) храма и три пирамиды-спутницы. Следы храма открыл в 1939 году египетский археолог Абу Сейф, начатые им раскопки после войны завершил Лауэр. Как обычно, храм находился к востоку от пирамиды, и фронтон его имел протяженность 100 египетских локтей (52,5 метра); он был построен из турского известняка, имел двор с 38 квадратными гранитными столбами, 12 таких же столбов стояло в вестибюле перед небольшим святилищем. Сейчас об этом храме напоминают лишь остатки чёрного базальтового пола.

По обе стороны от него, примерно в 10 метрах, при раскопках были найдены два выдолбленных в известняковом плато «дока», где, вероятно, держали «солнечные ладьи», третий такой «док» был обнаружен слева от дороги к нижнему храму. К сожалению, «доки» оказались пусты, но археологи были вознаграждены более или менее случайной находкой ещё двух таких «доков» в 1954 году. В одном из них покоилась великолепно сохранившаяся ладья — самый древний корабль мира. Длина её 36 метров, и сделана она из кедра. После того как она была извлечена и подвергнута консервации, её поместили в специально построенный павильон с пирамидой.

Пирамиды-спутницы тоже стоят восточнее Великой пирамиды, хотя обычно их строили южнее; очевидно, пришлось нарушить религиозные предписания из-за препятствий, связанных с характером местности. Пирамиды расположены с севера на юг «по росту», сторона квадратного основания первой пирамиды равна 49,5 метра, второй — 49, третьей — 46,9. У каждой из них была каменная ограда, заупокойная молельня и погребальная камера с «прихожей», в которую вела отвесная шахта; кроме того, рядом с первой находился «док» для «солнечной ладьи». Большинство ученых считают, что эти пирамиды принадлежали женам Хуфу, из которых первая (главная), но древнему обычаю, вероятно, была его сестрой. Имена первых двух нам неизвестны, третью звали Хенутсен; во времена XX династии она была отождествлена с богиней Исидой. В Саисскую эпоху её заупокойную молельню превратили в храм, где ей поклонялись как «Госпоже пирамид». Все три пирамиды-спутницы довольно хорошо сохранились и только лишены внешней облицовки, их подземные части и окружающее пространство тщательно обследованы.

Судя по всему, к востоку от первой предполагалось построить ещё одну, больших размеров, но строительство было прекращено ещё до завершения работ в погребальной камере. Согласно гипотезе Рейснера, который вёл здесь раскопки в двадцатые годы прошлого столетия, она предназначалась для царицы Хетепхерес, супруги Снофру и матери Хуфу, ибо её гробница была ограблена вскоре после похорон. В конце концов Хуфу решил соорудить для неё несколько севернее тайную гробницу в скале. Эту гробницу ему и в самом деле удалось утаить… до января 1925 года, когда у фотографа Рейснера провалился в щель между маскировочными блоками штатив. Потом члены Гарвардско-Бостонской экспедиции в течение трёх месяцев выносили сокровища: тысячи маленьких золотых блях, предметы меблировки и домашней утвари; золотые и серебряные браслеты, косметические коробочки с «тенями» для подведения глаз (синевато-серыми и зелеными), ножички для маникюра, шкатулки с именем царицы, наполненные драгоценностями. Были найдены и канопы с её внутренностями, и алебастровый саркофаг, который, однако, оказался пуст. Рейснер и другие египтологи долго искали объяснение этой загадки, предложенная им версия могла бы послужить сюжетом для детектива. Согласно ей, грабители выкрали мумию царицы, сняли с неё драгоценности, а затем уничтожили. Стража и чиновники из страха перед царём утаили это, и Хуфу с соблюдением торжественного церемониала похоронил пустой гроб. Однако не исключено, что Хуфу узнал правду, но, чтобы сохранить престиж, сделал вид, будто ничего не случилось, и устроил для своей матери вторые торжественные похороны. Было это так или иначе, но, во всяком случае, это первая и до сих пор единственная найденная нетронутой гробница члена царской семьи эпохи Древнего царства.

В массовой культуре 
1955 — «Земля Фараонов» (США); в роли Хуфу — англичанин Джек Хокинс.

Действие романа «Мудрость Хеопса» (в оригинале «Игра судьбы») египетского писателя Нагиба Махфуза происходит в годы царствования данного фараона.

В астрономии 
В честь Хуфу назван астероид.

Родословная

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 cheops.su Энциклопедия, детально описывающая пирамиду Хеопса
 Генеалогия 4 династии

Фараоны по алфавиту
Фараоны IV династии
Персоналии по алфавиту
Правители Африки XXVI века до н. э.